Андро́никовы (Эндрониковы; Андроникашвили, ) — российско-грузинский княжеский и дворянский род византийского происхождения.

История рода 
По грузинским преданиям, род происходит от византийского императора Андроника Комнина, царствовавшего в Константинополе с 1183 по 1185 год, матерью которого была грузинская царевна Ката (или Катаи), дочь Давида Строителя. В правление своего двоюродного брата Мануила (1143—1180) Андроник посетил родину матери — Грузию. Он был радушно принят своим другим двоюродным братом — Георгием III, который подарил Андронику «города, крепости и земли» в Кахети. После смерти императора Андроника его дети Мануил, Иоанн, Алексей и Ирина бежали в Грузию и нашли убежище при дворе свой троюродной сестры царицы Тамары. В 1204 году Тамара отвоевала у Ангелов Трапезунд, посадив там императором внука Андроника — Алексея (сына Мануила). Остальные Комнины поселились в кахетинских вотчинах, пожалованных Георгием III, и другой внук императора Андроника — Андроник (сын Алексея) — стал родоначальником Андроникашвили.

С XVI века Андроникашвили получили наследственную должность моуравов Кизики. Представители рода в разное время занимали епископские кафедры в Бодбе, Алаверди, Ниноцминда, Некреси и Рустави.

Упоминание в летописях 
Фамилия Андроникашвили впервые появляется в грузинских летописях в 1558 году. В 1605 году при убийстве царя Кахетии Александра II и царевича Георгия одновременно с ними были убиты князь Авель Андроникашвили и его брат, епископ Руставский.

При заключении Георгиевского трактата род Андроникашвили был включён царём Ираклием II в список кахетинских князей.

Единой родословной этого княжеского рода не существует. К жившим в XVII веке князьям Гарсевану и Мерабу Андроникашвили восходят две большие отрасли рода, однако их родство между собой не выяснено. Высочайше утверждённого герба род не имеет. Существует родовой герб, который эта семья употребляла ещё в XIX веке. В эмиграции пользуются гербом, повторяющим герб Комнинов, с атрибутами княжеского достоинства.

Андрониковы в России 
Несколько князей Андроникашвили выехали в Россию в 1724 году с царём Вахтангом VI и служили в Грузинском гусарском полку.

Высочайше утверждённым 25 марта 1826 года мнением Государственного совета 22 потомка Гарсевана Андроникашвили признаны в княжеском достоинстве Российской империи под фамилией Андрониковых.

Потомство Мераба Андроникашвили было Высочайше утверждено в княжеском достоинстве Российской империи 6 декабря 1850 года (в посемейном списке княжеских родов Грузии) под фамилией Эндрониковых, но представители этой ветви именовались также и Андрониковыми.

Известные представители рода 

 князь Паата Давидович Андроникашвили — начальник грузинской артиллерии при Ираклии II
 князь Иван Малхазович (1798—1868) — генерал от кавалерии, герой Кавказской и Крымской войн
 князь Реваз Иванович (1814/1818 — 1878) — генерал-лейтенант, участник Кавказской войны
 князь Михаил Михайлович (1875—1919) — известный авантюрист
 князь Владимир Михайлович (1878—1942) — полковник (1913); герой Первой мировой войны
 княжна Саломея Николаевна (1888—1982)
 князь Ясе (Иессей) Николаевич (1893—1937) — режиссёр, актёр, учитель современного танца
 княжна Наталья Георгиевна (1904—1953) — знаменитая грузинская актриса немого и звукового кино (Нато Вачнадзе), народная артистка Грузинской ССР, лауреат Сталинской премии, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, жена известного режиссёра Николая Шенгелая (1903—1943), мать режиссёров Эльдара (род. 1933) и Георгия Шенгелая (род. 1937)
 княжна Кира Георгиевна (1909—1960) — актриса, жена писателя Бориса Пильняка (1894—1938)
 князь Константин Ясеевич (1916—1997) — французский дипломат, религиозный писатель, кавалер ордена Почётного легиона, был переводчиком де Голля и Помпиду
 княжна Инесса Александровна (1937—1998) — юрист-международник, жена скульптора Зураба Константиновича Церетели (род. 1934)
 Борис Борисович Андроникашвили (1934—1996) — писатель, актёр и сценарист, сын Киры Георгиевны и Борис Пильняка

Дворяне Андрониковы 
Род дворян Андрониковых, существовавший в Тифлисской губернии, происходит от майора Николая Виссарионовича Андроникова (1836 — ок. 1882). Его сын:
 Андроников, Луарсаб Николаевич (1872—1939) — адвокат, защитник на политических процессах начала XX века. Его дети:
 Елизавета Луарсабовна (1901—1985) — директор библиотеки Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова (Ленинград);
 Ираклий Луарсабович (1908—1990) — советский писатель, литературовед, мастер художественного рассказа;
 Манана Ираклиевна (1936—1975) — советский искусствовед.
 Элевтер Луарсабович (Андроникашвили; 1910—1989) — доктор физических наук, академик АН Грузинской ССР.

См. также 
 Комнины
 Андроник I Комнин

Примечания

Литература 
 
 
 
 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые коронованные орлы